Anguilla peut désigner :
 Anguilla, un territoire britannique d'outre-mer des Antilles ;
 l'île d'Anguilla, la principale île de ce territoire.
 Anguilla, une ville du Mississippi, aux États-Unis.
 Anguilla, un genre de poisson au corps serpentiforme.
 Saint-Christophe-Niévès-Anguilla, une ancienne colonie britannique qui rassemblait Anguilla, Saint-Christophe et Niévès.